

Прізвище 
 Лінней (, ) — шведське прізвище.

Інше 
 7412 Лінней — астероїд головного поясу.
 Вільям Чарльз Лінней Мартін () (1798 — 15 лютого 1864) — британський натураліст.